Красночерво́нный — хутор в Новоалександровском городском округе Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Червонный
 Красно-Червонный.

География 
Расстояние до краевого центра: 79 км. Расстояние до районного центра: 10 км.

История 
Основан 1 мая 1924 года.

До 1 мая 2017 года хутор был административным центром упразднённого Красночервонного сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 91 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Централизованная клубная система
 Библиотека. Открыта 27 мая 1950 года

Образование 
 Детский сад № 38 «Ромашка»
 Средняя общеобразовательная школа № 11
 Детская музыкальная школа

Памятники 
 Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 1968 год
 Памятник В. И. Ленину. 1967 год

Кладбища 
В границах кадастрового квартала хутора Красночервонного находятся 4 общественных открытых кладбища:
 Кладбище хутора Красночервонный (площадь 6600 м²)
 Кладбище хутора Тимофеевский (площадь 8400 м²)
 Кладбище хутора Новый (площадь 1900 м²)
 Кладбище хутора Чапцев (площадь 5900 м²)

Примечания 

Населённые пункты Новоалександровского района